Першотравнева сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Першотравнева сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Першотравнева сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Першотравнева сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Першотравнева сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район
 Першотравнева сільська рада — Одеська область, Ізмаїльський район
 Першотравнева сільська рада — Одеська область, Лиманський район
 Першотравнева сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Першотравнева сільська рада — Харківська область, Борівський район
 Першотравнева сільська рада — Херсонська область, Іванівський район
 Першотравнева сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район

Див. також 
 Первомайська сільська рада
 Первомайська селищна рада
 Первомайська міська рада
 Першотравнева селищна рада
 Першотравнева міська рада